Rupel bezeichnet:

 einen Fluss in Belgien, siehe Rupel (Fluss)
 einen Ortsteil von Jörl, siehe Rupel (Jörl)
 ein erdgeschichtliches Zeitintervall, siehe Rupelium
 Rupel-Gruppe, geologischer Schichtenverband des Belgischen Beckens, der im Oligozän abgelagert wurde
 Fort Rupel, eine griechische Befestigungsanlage

Rupel ist der Familienname von:
 Dimitrij Rupel (* 1946), slowenischer Politiker
 Tania Rupel (Künstlername Tera; * 1969), bulgarische Malerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Rüpel